Ippolito Amicarelli (1823-1889) – politico e insegnante italiano
 Luigi Amicarelli (1929) – ex calciatore italiano
 Vittorio Amicarelli (1907-1971) – architetto italiano